Вудрафф () — английская фамилия. Известные носители:

  (1762—1817) — американский юрист и политик, генеральный прокурор штата Нью-Джерси (1792—1811, 1812—1817).
  (1916—1992) — британский врач-инфекционист, президент Королевского общества тропической медицины (1973—1975), Медицинского общества Лондона (1975) и Общества истории медицины (1977—1979).
  (1839—1917) — американский солдат, обладатель Медали Почёта за участие в сражении за Бойдтонскую дорогу (1864).
 Вудрафф, Артур:
  (1913—1983) — британский футболист, финалист Кубка Англии в составе клуба «Бернли» (1947).
 Вудрафф, Артур (род. 1928) — американский дипломат, посол США в ЦАР (1981—1983).
 Вудрафф, Брэндон (род. 1993) — американский бейсболист.
 Вудрафф, Вуди — американский звукоинженер, лауреат премии «Грэмми» за неклассический альбом (1992).
  (1917—2017) — американский микробиолог-почвовед, впервые выделивший (вместе с Зельманом Ваксманом) дактиномицин; лауреат премии Национальной академии наук за промышленной применение науки (2011).
  (род. 1993) — панамская легкоатлетка, чемпионка Южной Америки и Центральноамериканских игр по бегу на 400 м с барьерами (2017), сестра Ясмин Вудрафф.
 Вудрафф, Джон:
  (1826—1868) — американский политик, член Палаты представителей от штата Коннектикут (1855—1857, 1859—1861).
 Вудрафф, Джон Уильям (1915—1984) — австралийский политик, лорд-мэр Мельбурна (1980—1981).
 Вудрафф, Джон (1915—2007) — американский бегун.
 Вудрафф, Джон — австралийский музыкальный продюсер; менеджер групп Savage Garden, The Angels, Baby Animals, Diesel; лауреат премии ARIA за общие достижения (2007).
 Вудрафф, Джордж:
  (1805—1885) — американский политик, член Палаты представителей от штата Коннектикут (1861-18631).
  (1864—1934) — американский спортсмен, тренер и юрист, генеральный прокурор штата Пенсильвания (1923—1927).
  (род. 1946) — американская журналистка, ведущая передач телеканала PBS NewsHour (1976—1993 и с 2006) и Frontline (1984—1990), передачи CNN Inside Politics (1993—2005), лауреат премии CableACE лучшему ведущему новостей (1996) и премии Пибоди за журналистскую целостность (2020).
  (род. 1957) — игрок в американский футбол и судья, игрок клуба НФЛ «Питтсбург Стилерз».
  — британский физик, член Королевского общества (с 2006), лауреат премий Невилла Мотта (2003) и Макса Борна (2011) Института физики.
 Вудрафф, Крейг — британский боксёр, чемпион Уэльса в лёгком весе (2013).
  (род. 1973) — американский теннисист, финалист чемпионата США в помещениях (1996).
  (1866—1949) — американский педагог и поэтесса, президент Национальной образовательной ассоциации (1937—1940).
  (1910—1947) — игрок в американский футбол в составе клубов НФЛ.
 Вудрафф, Лора (1846—1916) — американская лучница, жена Чарльза Вудраффа.
 Вудрафф, Майкл (1911—2001) — британский хирург-трасплантолог.
  (1874—1918) — американский бейсболист, игрок Главной лиги бейсбола в составе клуба «Нью-Йорк Джайентс».
 Вудрафф, Роберт:
 Вудрафф, Роберт (1889—1985) — американский предприниматель, президент The Coca-Cola Company (1923—1955).
  (род. 1940) — британский футболист, участник Кубка обладателей кубков УЕФА в составе клуба «Кардифф Сити» (1971—1972).
  (род. 1947) — американский театральный режиссёр, художественный руководитель Американского репертуарного театра (2002—2007).
  (род. 1961) — американский журналист, военный корреспондент ABC News, лауреат премии Пибоди (2007).
 Вудрафф, Рой:
  (1876—1953) — американский политик, член Палаты представителей от штата Мичиган (1913—1915, 1921—1953).
 Вудрафф, Рой (род. ок. 1941) — американский физик, лауреат премии Лео Силарда (1993).
  (1854—1925) — американский политик, губернатор штата Коннектикут (1907—1909).
 Вудрафф, Роскоу Барнетт (1891—1975) — генерал-майор Армии США.
  (1876—1937) — американский бейсболист, игрок Главной лиги бейсбола в составе клуба «Цинциннати Редс».
  — американский онколог и специалист по репродуктивной системе, член Американской академии искусств и наук (с 2020).
  (1858—1913) — американский предприниматель и политик, вице-губернатор штата Нью-Йорк (1897—1902).
  (род. 1959) — американский актёр и специалист по спецэффектам, лауреат премии «Оскар» за визуальные эффекты (1992).
  (1804—1855) — американский политик, член Палаты представителей от штата Нью-Йорк (1845—1847).
  (род. 1958) — игрок в американский футбол в составе клуба НФл «Филадельфия Иглз».
 Вудрафф, Уилфорд (1807—1898) — четвёртый президент (1889—1898) Церкви Иисуса Христа Святых последних дней.
  (1900—1980) — американский художник, чьи работы входят в частности в собрание музея «Метрополитен».
  (род. 1987) — американский велогонщица, чемпионка США по велокроссу (2015, 2019).
 Вудрафф, Чарльз:
  (1841—1913) — американский военный деятель, участник Гражданской войны, обладатель Медали Почёта (1863).
 Вудрафф, Чарльз (1844—1927) — американский лучник, муж Лоры Вудрафф.
  (1884—1945) — американский военно-морской офицер и политик, губернатор Американского Самоа (1914—1915).
  (1862—1947) — американский политик, мэр Пеории (штат Иллинойс; 1903—1905, 1909—1921, 1923—1925, 1929—1931, 1935—1937, 1941—1945).
  (род. 1985) — игрок в канадский футбол, обладатель Кубка Грея в составе клуба «Монреаль Алуэттс» (2009, 2010).
 Вудрафф, Ясмин (род. 1990) — панамская легкоатлетка, чемпионка Центральной Америки по бегу на 100 м и в эстафете 4×100 м (2015), сестра Джианны Вудрафф.

Топоним 
 Вудрафф — округ в штате Арканзас (США).
  — город в округе Онайда штата Висконсин (США).
  — город в округе Спартанберг штата Южная Каролина (США).
  — город в округе Рич штата Юта (США), назван в честь Уилфорда Вудраффа.

См. также 
 Вудруф, Рон (1950—1992) — американский СПИД-активист, основатель общества «Далласский клуб покупателей».